Ансамбль «Сретение»  — украинский ансамбль древнецерковного пения. Исполняет преимущественно древнегреческие, древнегрузинские и древнерусские распевы, а также композиторские сочинения на богослужебные тексты. Ансамбль был основан выпускником Харьковской консерватории, ныне кандидатом искусствоведения и солистом Харьковской филармонии Игорем Сахно в 1990 году. Первый аудиопроект коллектива «Древнее богослужебное пение Византии, Грузии и Руси» был удостоен победы в категории «Евангельские песни» на конкурсе независимой американской ассоциации
«Just Plain Folks Music Awards» в 2004 году. Так же ансамбль 2 раза успешно выступал(гран-при и первая премия) на фестивале духовной музыки «Глас печерский» в Киеве.
Помимо участия и побед во Всеукраинских фестивалях, ансамбль «Сретение» является лауреатом различных Международных фестивалей старинной и церковной музыки.

История коллектива 
В 1988 году к празднованию тысячелетия Крещения Руси молодым композитором, студентом вокального факультета Харьковского института искусств Игорем Сахно для однородного трио были написаны Всенощное бдение и Божественная Литургия. Новыми произведениями заинтересовались талантливые музыканты, студенты того же ВУЗа,— скрипач Игорь Чернявский и будущий хормейстер Вячеслав Марцинков.

Так, под руководством Игоря Сахно, возникло трио, а со временем — ансамбль «Сретение», главным приоритетом которого стал поиск в пении церковных распевов правильного образа молитвы, соответствующего мировоззрению Православной веры. Постепенно этот правильный образ молитвы, в процессе богослужений, концертных выступлений, был найден в глубине и богатстве столпового, византийского и грузинского распевов.

Фиксированные рукой анонимного автора в тишине уединенной кельи, древние распевы возводят дух и мысль поющих, слушающих к ангельскому пению, к внутреннему миру, радости и любви. Духовное единство участников ансамбля «Сретение», их любовь к богослужебному пению не смогло нарушить даже то обстоятельство, что после окончания института весь состав вынужден был разъехаться по разным городам Украины.

В настоящее время состав ансамбля может варьироваться и насчитывать от трёх до шести певцов.

Основные этапы творчества 
1990-Начало творческой деятельности ансамбля (тогда трио).

1993 — Выступление на Московском Международном Рождественском фестивале имени архидиакона Константина Розова, к трио присоединяется баритон Сергей Ковалёв. С этого времени квартет избирает для себя название «Сретение» — не только в честь праздника, но и, скорее, по особенности творческой деятельности ради которой певцы встречаются, съезжаясь из разных городов.

1999, 2001 — Гран-при и первая премия на фестивале «Глас Печерский» в Киеве.

2004 — Первый аудиопроект коллектива «Древнее богослужебное пение Византии, Грузии и Руси» был удостоен победы в категории «Евангельские песни» на конкурсе независимой американской ассоциации
«Just Plain Folks Music Awards».

2005 — Известный французский культурный деятель Dominique Vellard приглашает ансамбль на Международный фестиваль старинной музыки в Ле-Тороне.

2008 — Гастроли в Норвегии по специальному государственному проекту.

2010 — 20-летний юбилей коллектива и аншлаговые концерты в Харькове и Днепропетровске.

2016 - Юбилейные концерты ансамбля в Киеве, Харькове , Днепропетровске.

2017- Гастроли ансамбля в г.Альтея(Испания)

Участники ансамбля

Официальная дискография

Официальные альбомы

Сессионные участники 
 Виктор Сикорский- бас-профундо,2001 год -участие в записи диска «Песнопения литургии Элладской церкви».
 Дмитрий Савинков- тенор, 2001 год-участие в записи диска «Песнопения литургии Элладской церкви», участие в фестивале «Глас печерский» .

Примечания

Ссылки 

 
 http://vk.com/club20272289 ВКонтакте
 https://www.youtube.com/channel/UCT9tJNjza14vrd3xpP-J_dw - канал Игоря Сахно в YouTube(множество видеозаписей ансамбля)
 http://www.drevglas.ru - "Древний глас", сайт с записями ансамбля

Музыкальные коллективы Украины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году